IXe signifie neuvième (par exemple, dans IXe siècle).

IXE est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Mangalore, un aéroport domestique et international desservant Mangalore, en Inde selon le code AITA des aéroports.

Voir aussi 
 IXE-13, un roman d'espionnage québécois
 IXE-13, une comédie absurde qui s'inspire du roman précédent
 Ixe, court métrage réalisé par Lionel Soukaz et sorti en 1980

Code IATA des aéroports